Edward Robinson (érudit) (1794–1863), bibliste américain 
 Edward Robinson (archéologue) (1858-1931), écrivain américain, expert en d'art 
 Eddie N. Robinson (1873-1945), entraîneur de football américain à l'université du Nebraska – Lincoln, à l'université Brown et à l'université du Maine 
 Edward G. Robinson (1893-1973), acteur américain d'origine roumaine
 Eddie Robinson (football américain) (1919-2007), entraîneur de football américain universitaire à la Grambling State University 
 Eddie Robinson (baseball) (né en 1920), joueur de baseball de la Major League  américaine.